Sporting steht für:
 Sporting, häufiger Name von Sportvereinen:
 Sporting Braga
 Sporting Charleroi
 Sporting Gijón
 Sporting Kansas City
 Sporting Lissabon
 Sporting Lokeren
 Sporting Toulon
 Champions Sporting Club Frankfurt
 Hillman Sporting, Automodell der Marke Hillman